est une expression anglaise signifiant « musique et moi ». Elle peut faire référence à :

 , album de Michael Jackson sorti en 1973 ;
 , chanson issue de l'album ;
 ,  album de Nate Dogg sorti en 2001 ;
 , album de Sarah Geronimo sorti en 2009 ;
 , album de  sorti en 2010.